Fallen kan henvise til flere artikler:

Personer 
 Carl Frederick Fallén (1764–1830), svensk botanist and entomologist

Kunst underholdning og medier

Bøger 
 Fallen (George roman), en kriminovelle fra 2004 af Kathleen George
 Fallen (Kate roman), en fantasy ungdomsroman fra 2009 af Lauren Kate
 Fallen (Slaughter roman), 2011 en roman af Karin Slaughter

Film 
 Fallen (film fra 1998), film fra 1998 med Denzel Washington, John Goodman og Donald Sutherland
 Fallen (film fra 2016), film fra 2016 med Addison Timlin, Jeremy Irvine og Harrison Gilbertson

Musik 
Albums
 Fallen (Stryper album), 2015
 Fallen (Burzum album), 2011
 Fallen (Evanescence album)
 Fallen (For My Pain album)
 Fallen (Fields of the Nephilim album)
 Fallen (Tweak album), 2005

Sange
 "Fallen", a song by Jason Derülo from Jason Derülo
 "Fallen" (Sarah McLachlan sang), 2003
 "Fallen" (Mýa sang), 2003
 "Fallen" (Toyah sang)
 "Fallen" (Vib Gyor sang), 2006
 "Fallen" (Volbeat sang), 2010
 "Fallen", en song af 30 Seconds to Mars fra 30 Seconds to Mars
 "Fallen", en song af Lauren Wood
 "Fallen", en song af Seether fra Finding Beauty In Negative Spaces
 "Fallen", en song af Heaven Shall Burn fra Veto

Fjernsyn 
Karakterer
 Fallen (Transformers), fiktiv karakter fra Transformersuniverset

Serier
 Fallen (TV miniserie), miniserier fra 2006 med bl.a. Paul Wesley, instrueret af Mikael Salomon

Episoder
 "Fallen" (Stargate SG-1) en episode af science-fiction serien Stargate SG-1
 "Fallen" (Transformers episode), en episode af Transformers Cybertron serien
 "Fallen", episode af CSI: Miami, se CSI: Miami
 "Fallen", pilotopisoden af tv-serien Whistler

Spil 
 Fallen Sword tekstbaseret MMORPG

Andre 
 Fallen Footwear, skomærke som sponsorerer skateboarderen Jamie Thomas